CTC kan syfta på:

 CTC – Göteborgsföretag som sedan 1923 tillverkade värmepannor, varmvattensberedare och tvättmaskiner, se Celsius-Tellander-Clarin
 CTC – den automatiska linjeblockeringen för järnväg fjärrstyrs Centralized traffic control, se fjärrblockering
CTC – en Clinical Research Organisation (CRO) i Uppsala och Linköping som grundades 2011 och som arbetar med kliniska studier
 STS (TV-kanal) – en rysk TV-kanal